

Hydronyme

En France 
 Le Grumbach, un affluent de la Largue, affluent de l'Ill dans le Sundgau (sud de l'Alsace), département du Haut-Rhin. Il est donc un sous-affluent du Rhin.

En Allemagne 
 Le Grumbach, un affluent droit de la Innerste dans le Harz en Basse-Saxe
 Le Grumbach, un affluent droit du Leitenbach, un affluent du Main près de Bamberg, Bavière
 Le Grumbach, un affluent gauche du Rohrbach en Sarrebruck
 Le Grumbach, un affluent gauche du Schwalbach → le Sulzbach (Nidda) → la Nidda près de Francfort
 Le Grumbach, un affluent droit de la Werra près du village de Grumbach, cummune de Breitungen en Thuringe

Toponyme 

 Grumbach, une municipalité du Verbandsgemeinde Lauterecken, dans l'arrondissement de Kusel, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne.

Patronyme 

 Antoine Grumbach (1942- ), architecte et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (ENSAPB).
 Argula von Grumbach (1492-1563?), réformatrice et écrivaine allemande.
 Didier Grumbach (1937- ), homme d'affaires, président de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode.
 Jean-Pierre Grumbach, nom du cinéaste Jean-Pierre Melville (1917-1973), réalisateur français, frère de Jacques Grumbach et oncle de Rémy Grumbach.
 Jeanne Grumbach (1871-1947), actrice française.
 Philippe Grumbach (1924-2003), journaliste et producteur français.
 Rémy Grumbach (1938- ), producteur et réalisateur de télévision français, fils de Jacques Grumbach et neveu de Jean-Pierre Grumbach (Melville).
 Salomon Grumbach (1884-1952), journaliste et homme politique alsacien.
 Tiennot Grumbach (1939-2013), avocat français.
 Jacques Grumbach (1902-1942), journaliste et résistant français, père de Rémy Grumbach et frère de Jean-Pierre Grumbach (Melville).

Notes et références